Иоганн Фишер ():
 Фишер, Иоганн (1646—1716) — немецкий композитор эпохи барокко.
 Фишер, Иоганн Бернгард фон (1685—1772) — немецкий врач, городской врач Риги, лейб-медик и главный директор медицинской канцелярии в Санкт-Петербурге.
 Фишер, Иоганн Эбергард (1697—1771) — российский историк и археолог немецкого происхождения, академик.
 Фишер, Иоганн Баптист (1803—1832) — немецкий зоолог, ботаник и врач, живший в Нидерландах.